Cerezo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cerezo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cerezo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar